Платини́т — сплав, состоящий из следующих элементов: Ni (42…46 %); C (0,15 %); остальное Fe.

Несмотря на своё название, сплав не содержит платины и весьма дёшев.

Сплав 46Н (46 % Ni) применяется для соединения с керамикой. Из платинита изготавливают биметаллические проволоки и ленты (снаружи — медь) Их также называют платинитом.

Главная особенность сплава — коэффициент линейного расширения у него близок к коэффициенту для платины (около 9 К−1) и поэтому он применяется вместо платины для проводников, впаиваемых в стекло (токовводов) при изготовлении вакуумной аппаратуры и электрических ламп накаливания. Цвет спая со стеклом — от красного до малинового (у меднёной проволоки — до золотистого).

Использование платинита позволяет отказаться от дорогих платиновых проводников, применявшихся ранее.

Литература 
 
 
  — цвета спая стекла со сплавами.

Ссылки 
 

Сплавы железа
Сплавы никеля
Типы магнитов